Polskie jednostki pancerne szczebla pułku  oznaczone numerem 4
 5 Sudecki Pułk Czołgów Ciężkich- oddział broni pancernej ludowego Wojska Polskiego
 5 Pułk Pancerny- jednostka pancerna  Polskich Sił Zbrojnych  na Zachodzie (16 SBPanc)
 5 Pułk Czołgów Średnich – pułk czołgów ludowego Wojska Polskiego w latach 80. XX w. stacjonujący we Włodawie